św. Eulogiusz Aleksandryjski (zm. 607 lub 608) – patriarcha Aleksandrii
 św. Eulogiusz z Kordoby (zm. 859) – prezbiter i męczennik